L'enfermement peut faire référence à : 
l'enfermement corporel lorsqu'il s'agit :
d'emprisonnement ;
de réclusion monacale :
d'internement.

l'enfermement mental lorsqu'il s'agit :
d'exclusion sociale ;
de folie.